Han Meijer (manager) (1946), een Nederlands artiestenmanager van onder meer Luv' en Mouth & MacNeal
 Han Meijer (politicus) (1935), een Nederlands Tweede Kamerlid voor de KVP en burgemeester
 Han Meijer (voetballer) (1945), een Nederlands voetballer